Insula : architettura
 Insula : Lobo dell'insula parte anatomica del cervello
 Insula (esogeologia) : astronomia